Die Saison 2009 des Volleyball World Grand Prix war die 17. Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 31. Juli und endete am 23. August.

Modus 
In der Vorrunde traten zwölf Mannschaften an. In den ersten drei Wochen fand jeweils drei Turniere mit vier Mannschaften parallel statt. Die besten fünf Mannschaften der Gesamtwertung qualifizierten sich neben Gastgeber Japan für die Finalrunde.

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Dritte Woche

Gesamtwertung

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde vom 19. bis 23. August in Tokio (Japan) ausgetragen.

Auszeichnungen

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)

2009
World Grand Prix